У 2019, коли турнір проводився востаннє перед пандемією, перемогла Кікі Бертенс, проте цьогоріч її подолала в другому колі Вероніка Кудерметова. 

Орина Соболенко здолала в фіналі Ешлі Барті з рахунком 6–0, 3–6, 6–4.

Паула Бадоса стала першою в історії іспанською тенісисткою, яка зуміла добратися до півфіналу турніру.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання  на джерела

Зовнішні посилання 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Women's - 1
Тур WTA 2021